Николай Бернацкий (; ) — польский , -, ,  и ; также известен род псевдонимом Родоць ().

Биография 

Николай Бернацкий родился 6 июня 1836 года в Подолье близ Каменца-Подольского в семье местных помещиков. Окончил Дворянский институт и юридические курсы в Варшаве.

С 1856 по 1863 год он был чиновником Комитета внутренних дел Царства Польского, затем управлял своим имением близ Седльце. В 1874 году Бернацкий переехал в Галицию. 

Дебютировал на литературном поприще в 1876 году переводом песен Пьера-Жана де Беранже. Вскоре Н. Бернацкий стал представителем «Львовской группы» сатириков (другая группа была в Кракове). Бернацкий воссоздал в Польше жанр Беранже, которому он откровенно подражал и песенки которого переводил очень близко к оригиналу. 

В своих сатирах, переходивших часто в стихотворные памфлеты, Бернацкий осмеивал шляхту, иезуитов, «патриотов фразы» и т. п. Раболепство во всех видах было одним из главных объектов сатиры Бернацкого. Кроме размещённых в различных периодических печатных изданиях произведений, Бернацкий издал 12 томиков своих сатир под общим заглавием: «Piosnki i gaw (jdy humorystyczne» (1876). 

Николай Бернацкий покончил жизнь самоубийством 31 августа 1901 года в городе Львове и был погребён на Лычаковском кладбище.

Незадолго до смерти автора в польской столице вышло полное собрание его сочинений.

Примечания

Литература 
 Яцимирский А. И. «Новейшая польская литература»; , 1908.

Ссылки 
 Bar А. «Biernacki Mikołaj». // Polski Słownik Biograficzny. T. 2: Beyzym Jan – Brownsford Marja. Kraków: Polska Akademia Umiejętności – Skład Główny w Księgarniach Gebethnera i Wolffa, 1936, s. 81–82. Reprint: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Kraków 1989, ISBN 83-04-03291-0

Польские писатели
Польские поэты
Самоубийцы
Похороненные на Лычаковском кладбище